Jubiläumseiche steht für

 Jubiläumseiche (Bredenbeck), im Deister bei Bredenbeck in Niedersachsen 1912 gepflanzte Eiche mit Gedenkstein zum 600-jährigen Familienjubiläum der Freiherren von Knigge
 Jubiläumseiche (Kleinzell), Naturdenkmal in Kleinzell im Mühlkreis, Oberösterreich